Psychopathie steht für:

 Psychopathie, eine schwere Störung des Sozialverhaltens
 Persönlichkeitsstörung, veraltete Bezeichnung
 Autistische Psychopathie, veraltete Bezeichnung für das Asperger-Syndrom

Siehe auch:
 Psychopathologie, die Lehre der psychischen Erkrankungen